Straight Outta Compton kan henvise til:

 Straight Outta Compton (album) – studiealbum fra 1988 af N.W.A
 Straight Outta Compton (sang) – single fra albummet
 Straight Outta Compton (film) – fra 2015 instrueret af F. Gary Gray